Curt Nawratzki (1886–1981) – niemiecko-izraelski działacz syjonistyczny
 Emil Nawratzki (1867–1938) – niemiecki lekarz psychiatra